Caprice — российская музыкальная группа, отличающаяся своим акустическим звучанием (использование арфы, скрипки, флейты и др.) с добавлением электроники. Всю музыку пишет композитор Антон Брежестовский. Музыканты Caprice также участвуют в различных российских оркестрах, таких как оркестр Большого театра, Государственная академическая симфоническая капелла России, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Группа получила известность благодаря своей эльфийской трилогии «Elvenmusic», давшей название и их стилю музыки.

История 
Группа Caprice была создана в 1996 году. В том же году специально приглашённым петербургским звукорежиссёром Вадимом «Дессом» Сергеевым был записан дебютный альбом «Зеркало». Регулярные выступления начались с ноября 1998 года. В период с 1998 по 2005 годы группа создала музыкальный стиль, получивший название «музыка эльфов», записав «Эльфийскую трилогию» (Elvenmusic (2001), The Evening of Iluvatar’s Children (2003) и Tales of the Uninvited (2005)).

Большое место в творчестве группы занимают композиции на стихи британских поэтов, таких как Уильям Блейк, Роберт Бёрнс, Перси Шелли, Альфред Теннисон, Оскар Уайлд и др. Эта тематика получила отражение в трёх альбомах: Songs of Innocence and Experience (2002), Sister Simplicity (2004) и Kywitt! Kywitt! (2008).

Стиль «Elvenmusic» («Музыка эльфов») 
«Музыка эльфов» характеризуется тем, что у неё более сложный музыкальный размер, чем в «человеческой музыке» (в основном 5/4 или 7/4), непрерывные равномерные ритмические фигурации арфы и пиццикато низких струнных в басу. Гармония музыки эльфов характеризуется тем, что характерная для классической гармонии мажорная доминанта заменяется в ней минорной или же вместо неё звучит субдоминанта. Для музыки эльфов характерны довольно строго установленные гармонические последовательности и иногда присущая только ей особая ладовость. Мелодия музыки эльфов обычно сложна из-за музыкального размера и своей полифоничности — это, скорее, несколько мелодий, исполняемые несколькими инструментами одновременно.

Язык Laoris 
Для вокального исполнения музыки эльфов композитором и лингвистом Антоном Брежестовским был создан язык эльфов Laoris с собственным словарём, грамматикой и письменностью.

Laoris используется в 9 из 12 композиций на альбоме Tales of the Uninvited и в двух композициях из балета The Seasons.

Состав 
 Инна Брежестовская — вокал
 Александра Корзина — скрипка
 Татьяна Струнина — арфа
 Владимир Бобовников — флейта
 Антон Кончаков — кларнет, бас-кларнет
 Алексей Бажалкин — фагот
 Алексей Толстов — виолончель
 Антон Брежестовский — клавишные, музыка

Дискография 
 1996 — Зеркало
 2001 — Elvenmusic
 2002 — Songs of Innocence and Experience
 2003 — The Evening of Iluvatar’s Children (Elvenmusic 2)
 2004 — Sister Simplicity
 2005 — Tales of the Uninvited (Elvenmusic 3)
 2006 — Зеркало, переиздание
 2007 — Kywitt! Kywitt!
 2008 — Viola Floralis (сюита на сборнике La Nuit des Fees 2)
 2008 — Dvar vs Caprice - Gnomes Against Elfs (сплит-альбом с группой Dvar)
 2009 — Six Secret Words
 2010 — Think Caprice
 2010 — Маскарад
 2012 — Girdenwodan Part I
 2014 — Girdenwodan Part II

Неизданные работы 
 «Ангел с трубой» (режиссёр — Shusei Nishi, Japan) (1999), художественный фильм
 «Молитва» (режиссёр — Kwon Ji Young, Korea) (2000), художественный фильм
 «Архитектор» (мини-опера по Д. Хармсу) (2000), исполнялась на концертах
 Квартет «Четыре стихотворения Даниила Андреева» (2000), исполнялся на концертах
 Виолончельная соната (2002), исполнялась на концерте
 «Сказки Братьев Гримм» (2003), (режиссёр Иван Орлов, радиопостановка)
 «Northern Lights» (2004), музыка к фильму (исключительные права Santa Park, Ltd, Finland)
 «The Seasons» (2004), балет (исключительные права Santa Park, Ltd, Finland)
 «The Faerie Queen» (2006), балет
 «Destination Arundo» (2006) для гобоя, виолончели и электроники

Награды 
 Альбом «The Evening of Iluvatar’s Children» признан французским журналом Elegy лучшим в жанре fantasy по итогам 2003 года.

Примечания

Дополнительная литература 
  
Рецензии
 Рецензия на альбом «Tales of the Uninvited (Elvenmusic 3)» в журнале Dark City № 32, 2006 год 
 Рецензия на альбом «Зеркало» в журнале Dark City № 32, 2006 год

Ссылки 
 Caprice на MySpace 
 Caprice на Facebook 

Электронные музыкальные коллективы России
Группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году